Национальный чемпионат I 1931/1932 () — 29-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1931/1932
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1931 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1932 году